Prunet (Ardèche)
 Prunet (Alta Garona)
 Prunet (Cantal)
 Prunet-et-Belpuig
 La Salle-Prunet